

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 8 podstawowych
 Złotowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Złotowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Barcin 
 Złotowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szreńsk 
 Złotowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk 
 Złotowo – część wsi Gostomie w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Złotowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Stare Pole 
 Złotowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa
 Złotowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Złotowo – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno